«Где ты, Багира?» — детский художественный фильм 1977 года.

Сюжет 
Возвращаясь с друзьями из школы, Таня увидела огромного, злобно лающего сенбернара. Так началась дружба девочки и собаки Багиры…

В ролях 
 Иван Рыжов — Василий Кузьмич
 Анна Колбасова — Таня
 Анна Васильева — Рита
 Павел Силаков — Толик
 Михаил Гаркавенко — Виталик
 Теодор Резвой — Федя
 Валентина Хмара — Анна, мать Тани
 Алексей Ванин — отец Тани
 Багира — сенбернар Марта (владелец Якушев Е.В.)

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Леонид Браславский
 Режиссёр: Владимир Левин
 Оператор: Владимир Кромас
 Художник: Александр Токарев
 Звукооператор:

Награды 
 Специальный приз кинофестиваля «Молодость», Киев, 1977 г.
 Приз за лучшую детскую роль на ВКФ в Риге, 1977 г.
 Специальный приз МКФ в Джиффони, 1980 г.

Примечания

Ссылки 
 «Где ты, Багира?» на сайте «Дети в кино»

Фильмы СССР 1977 года
Детские фильмы СССР
Фильмы о собаках
Фильмы Одесской киностудии